В математике, а более конкретно в дифференциальных уравнениях, принцип Дюамеля позволяет найти решение неоднородного волнового уравнения, а также неоднородного уравнения теплопроводности. Он назван в честь Жан-Мари Констан Дюамеля (1797—1872), французского математика.

Дано неоднородное волновое уравнение:

 

с начальными условиями

 

Решение имеет вид:

Для линейного ОДУ с постоянными коэффициентами 
Принцип Дюамеля говорит, что решение неоднородного линейного уравнения в частных производных может быть найдено путём нахождения решения для однородного уравнения, а затем подстановкой его в интеграл Дюамеля. Предположим, у нас есть неоднородное обыкновенные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами порядка m:

 

 

где

 

Мы можем решить сначала однородное ОДУ, используя следующие методы. Все шаги делаются формально, игнорируя требования, необходимые для того, чтобы решение было четко определено.

 

Определим ,  - характеристическая функция на интервале . Тогда

 

есть обобщённая функция.

 

 

 

есть решение ОДУ.

Для уравнений в частных производных 
Пусть есть неоднородное уравнение в частных производных с постоянными коэффициентами:

 

где

 

Мы можем решить сначала однородное ОДУ, используя следующие методы. Все шаги делаются формально, игнорируя требования, необходимые для того, чтобы решение было четко определено.

Сначала, используя Преобразование Фурье в x имеем

 

где  это ОДУ порядка m по t. Пусть  это коэффициент слагаемого наивысшего порядка в .

Для каждого  решим 

 

Определим . Тогда

 

есть обобщённая функция.

 

 

 

есть решение уравнения (после перехода назад к x).

Примечания 

Дифференциальные уравнения в частных производных
Физические законы и уравнения
Дюамеля
Дюамеля